Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Jose Imaz-Ruiz che hanno battuto in finale Steve Campbell e John Yancey 6-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Xavier Daufresne /  Filip Dewulf (primo turno)
 Leander Paes /  Fernon Wibier (semifinali)

 Oliver Fernández /  Nicklas Utgren (quarti di finale)
 Karol Kučera /  Branislav Stankovič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1993